Вундшу () — община в Австрии, в федеральной земле Штирия. Входит в состав округа Грац-Умгебунг.

.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Барбара Вальх (АНП) по результатам выборов 2019 года.

Совет представителей общины () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 Зелёные занимает 2 местa.
 СДПА занимает 1 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Штирии